Голбрук ():

Географічні об'єкти

Голбрук — місто, штат Аризона
 Голбрук — місто, штат Массачусетс
 Голбрук — селище, штат Небраска
 Голбрук — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Голбрук — невключена територія в штаті Айдахо

Люди 

 Річард Голбрук (* 1941 — † 2010) — американський дипломат
 Гел Голбрук ( Hal Holbrook, народився 17 лютого 1925) — американський актор.